Симаррон ( — «дикий» или «беглец») может относиться к:

 Симаррон — река в США
 Симаррон — произведение Эдны Фербер
 Симаррон — экранизация, 3 Оскара, 1931 год
 Симаррон — повторная экранизация, 1960 год
 Симаррон — народ в Панаме
 Симаррон — одичавшая лошадь пампасов Южной Америки
 Симаррон — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США